Lijst van spelers van PEC Zwolle (mannen)
 Lijst van spelers van PEC Zwolle (vrouwen)